Les Jeux des îles 2005 ont lieu aux Shetland et comprennent la troisième édition du tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.
Les îles Féroé ont remporté le tournoi pour la troisième fois.

Participants

Phase de groupes

Classements et résultats

Groupe A

Classements

Classement final

Classement des buteurs

7 buts       
 Rannvá B. Andreasen

5 buts     
 Halltóra Joensen
 Malena Josephsen
 Donna Shimmin

4 buts    
 Ása Dam á Neystabø
 Sarah Engblom
 Caterina Luckhurst
 Tschana Wade

3 buts   
 Vivian Bjartalið
 Hannah Salmen

2 buts  
 Rebecca Bjorkvall
 Elin Velander
 Eleanor Gawne
 Catherine Hennessy
 Sólvá Joensen
 Jacoba Langgaard

1 buts 
 Elin Haraldsen
 Mary-Ann Isaksen
 Rakul Magnussen
 Petra Andersson
 Annie Mattson
 My Nyman
 Sanna Haggblom
 Johanna Hansell
 Ing-Mari Holmberg
 Carrie Kenneth
 Raneika Bean
 Cheyra Bell
 Catherine Clarke
 Juanita Smith
 Ashley Wall
 Gillian Whittle
 Eleanor Holden
 Rochelle Vaudin
 Sarah Grogan
 Antonia Sidgwick
 Lisa Johnston
 
1 but contre son camp  (csc)
 Brenda Leask
 Julie Palmer
 Nicolina Wikstrom

Liens externes
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2005 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2005 aux Shetland (Jeux des îles)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2005 aux Shetland (Shetland 2005)

Notes et références 

Shetland
Compétition internationale de football
Football en 2005